Джон Джей «Хондо» Ха́вличек (; 8 апреля 1940 в Мартинс-Ферри, штат Огайо, США — 25 апреля 2019) — американский профессиональный баскетболист. Играл на позициях лёгкого форварда и атакующего защитника. Всю свою профессиональную карьеру провёл в клубе НБА «Бостон Селтикс», за который выступал с 1962 по 1978 годы. В Национальной баскетбольной ассоциации он является одним из четырех игроков, выигравших восемь чемпионатов за свою игровую карьеру, больше выиграли только партнеры по команде Билл Рассел и Сэм Джонс — 11 и 10 чемпионатов соответственно. 

Член Зала славы баскетбола. Занимает второе место по набранным очкам в истории НБА среди всех белых баскетболистов, уступая только Дирку Новицки.

Биография 
Джон Хавличек про прозвищу «Хондо» три года проучился в Университете штата Огайо, где успешно играл в баскетбол и американский футбол. В 1960 году Хавличек в составе университетской команды выиграл баскетбольный чемпионат США, а в 1961 году стал национальным чемпионом по американскому футболу. В 1962 году Джона на драфте НБА выбрал клуб «Бостон Селтикс», а на драфте НФЛ клуб «Кливленд Браунс». После недолгого пребывания в тренировочном лагере футбольного клуба, где он играл на позиции ресивера, Хавличек решил в дальнейшем сосредоточиться на баскетболе.

В «Бостон Селтикс» под руководством Реда Ауэрбаха Хавличек играл важную роль «шестого номера» и показал, что можно показывать высокие личные результаты и быть звездой баскетбола, не являясь игроком стартовой пятёрки. В составе «Селтикс» Хавличек 8 раз становился чемпионом НБА и по количеству чемпионских титулов уступает только одноклубникам Биллу Расселу (11) и Сэму Джонсу (10). Он особо отметился в победном финале 1965 года, когда на последних секундах матча против «Филадельфии-76» после потери Расселла при счёте 110—109 в пользу «Бостона» перехватил передачу Хэла Грира в ответной атаке филадельфийцев.

Хавличек 13 раз принимал участие в матче всех звёзд НБА, 11 раз включался в сборную всех звёзд НБА, 8 раз включался в сборную всех звёзд защиты. В 1982 году Хавличек был принят в Зал славы баскетбола, а в 1996 году был назван в числе 50 величайших игроков в истории НБА. Номера, под которыми он играл в колледже (#5) и в «Бостон Селтикс» (#17), были выведены из обращения.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профиль легенды на официальном сайте НБА

Баскетболисты США
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Бостон Селтикс»